ORAT steht für:
 ORAT (Luftfahrt), technische Phase beim Flugplatzbau
 ORAT (Luftwaffenbasis), der USA im Irak

Abkürzung